Baranowskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Baranowskyj (1906–1988), ukrainischer Diplomat und Politiker
 Chrystofor Baranowskyj (1874–1941), ukrainischer Politiker
 Dmytro Baranowskyj (* 1979), ukrainischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Baranowski